Název Vtelno obsahuje více názvů obcí:
 Jizerní Vtelno – obec v okrese Mladá Boleslav
 Mělnické Vtelno – obec v okrese Mělník

… nebo část obce:
 Vtelno (Most) – část města Most v okrese Most